Ирина Николаевна Шароватова (, Ростовская область, СССР) — российская певица и автор песен. Одна из участниц группы «Колибри».

Биография 
Родилась в Ростовской области. Окончила факультет Мировых языков и культур РХГИ. Выступала в роли шоу-вумен в «Поп-механике» Сергея Курехина.

В 1997 году снялась в фильме «Железная пята олигархии» А. Баширова в роли спецагента Москвы.

В 2002 году снялась в эпизоде фильма «Копейка» в роли "подруги" авангардного художника.

Замужем, имеет дочь Серафиму 1986 г.р. Проживает в Санкт-Петербурге.

Ирина Шароватова — автор таких песен, как: «Я иду», «Ты и я», «В ожидании тебя», «Земля, кто я?», «Цветок», «Всё о нас», «Барабек», «Любовь и её конечности» (совместно с О. Эмировым), «Поп», «Саша», «Хабанера», «Это ты», «Один», «Туру».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Колибри
 

Рок-музыканты СССР
Рок-музыканты России